Das Qatar Classic 2013 fand vom 8. bis 15. November 2013 in der Aspire Academy in Doha, Katar statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2013/14 und gehörte zur Kategorie World Series Platinum. 

Titelverteidiger von der letzten Austragung im Jahr 2011 war Grégory Gaultier, der in diesem Jahr im Viertelfinale ausschied. Das Turnier gewann der an Position fünf gesetzte Mohamed Elshorbagy, der gegen den amtierenden Weltmeister Nick Matthew in fünf Sätzen mit 11:5, 5:11, 11:6, 6:11 und 11:4 gewann. Für Elshorbagy war es der erste Titelgewinn bei einem Turnier der World Series.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, davon acht Startplätze für Qualifikanten. Per Wildcard erhielt Abdulla Mohd Al Tamimi einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 150.000 US-Dollar.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
  (englisch)
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

Einzelnachweise 

2013
PSA World Tour 2013/14
Sportveranstaltung in ar-Rayyan (Gemeinde)